Назирова — тюркоязычная фамилия, женская форма фамилии .
 Назирова, Балкан Анзоровна (1923—1977) — чеченская народная сказительница, поэтесса, музыкант.
 Назирова, Вазира (1926) — Герой Социалистического Труда.
 Назирова, Мина Башировна (1914—1984) — советский хозяйственный деятель, передовик овцеводства, Герой Социалистического Труда.
 Назирова, Татьяна Ивановна (1960) — советская хоккеистка на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.